Bluff Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Bluff Island (Connecticut)
 Bluff Island (Maine)
 Bluff Island (Franklin County, New York)
 Bluff Island (Jefferson County, New York)
 Bluff Island (St. Lawrence County, New York)
 Bluff Island (Brunswick County, North Carolina)
 Bluff Island (Beaufort County, South Carolina)

in anderen Ländern:
 Bluff Island (Andamanen)
 Bluff Island (Grahamland), Antarktika
 Bluff Island (Hongkong)
 Bluff Island (Prinzessin-Elisabeth-Land), Antarktika